Суперкубок Франції з футболу 1997 — 21-й розіграш турніру. Матч відбувся 23 липня 1997 року між чемпіоном Франції Монако та володарем кубка Франції Ніццою.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

1997
Франція
1997 у французькому спорті